Amazing 3
 W3C
 Arik Air — cujo código da Associação Internacional de Transportes Aéreos é "W3"

Desambiguações de siglas